Primorsk peut faire référence à :
 Primorsk, ville de l'oblast de Léningrad, en Russie ;
 Primorsk, commune urbaine de l'oblast de Kaliningrad, en Russie :
 Primorsk, nom russe de la ville de Prymorsk, dans l'oblast de Zaporijia, en Ukraine.

Homonymie de toponyme